«I Want to Tell You» () — песня The Beatles, написанная Джорджем Харрисоном и выпущенная на седьмом студийном альбоме группы — Revolver в 1966 году. Это третья песня Харрисона на альбоме.

О песне 

Тревожный настрой песни аккуратно подчёркивается резким аккордом, который возникает под конец каждого куплета. На «Taxman» он сыграл D7#9, а на «I Want to Tell You» — совершенно отчаянный E7b9 — аккорд, который Леннон потом (1968) использовал в трагичной «I Want You (She’s So Heavy)», вошедшей в альбом Abbey Road 1969 года.

Первоначальными вариантами названия песни были — «Laxton’s Supreme» и «I Don’t Know» (последнее название появилось после вопроса Джорджа Мартина «Как называется эта песня?», на что Джордж ответил: «Я не знаю» (англ. «I Don’t Know»)). Хотя мелодичная поп-композиция имеет общие сходства с другими песнями альбома, песня «I Want to Tell You» построена на звучании индийской музыки. Однако, это звучание менее выражено, чем в песне «Love You To», (другая песня Харрисона из этого альбома). Харрисон вновь открывает перед слушателем намеренно реалистичную и в чём-то нелепую картину не сложившихся отношений, у слушателя возникает ощущение, что это в порядке вещей. Песня построена на органном пункте с редким отклонением от ключа ля мажор. Здесь, как и в «If I Needed Someone», краеугольным камнем являются неповторимые гармонии The Beatles — Леннон и Маккартни. Это в значительной степени делает звучание бас-гитары непрерывным и почти гипнотическим. Звучание другого музыкального инструмента, сыгравшего ведущую роль в композиции (фортепиано) можно услышать на протяжении всей композиции. Песня начинается и заканчивается с партии соло-гитары, а также периодически повторяется в промежутках между стихами песни. Таким образом, гитарное звучание в этой композиции придаёт структуре песни необходимую музыкальную форму.

Примечательно, что это одна из немногих песен The Beatles, в которой используется характерное нарастание во вступлении (другой известный пример — песня «Eight Days a Week»). Окончание — где группа повторяет фразу «У меня есть время» по вводному рифу гитары — показывает известный метод использования мелизма, принадлежащий Полу Маккартни.

В «I Want to Tell You» бас-гитара была наложена на готовый ритм-трек. В дальнейшем, музыканты поступали так же в работе над другими своими записями.

Значение 

По словам самого Харрисона: «Песня „I Want to Tell You“ — о лавине мыслей, которые бывает так трудно записать, высказать или передать». Расстройство в лирике укреплено противоречащей атмосферой песни — продуктом многочисленных элементов, включая непрерывный аккорд фортепиано на заднем плане и контраст между сдержанным ведущим вокалом Харрисона и вокальных гармоний Леннона-Маккартни, создающих ощущение тревоги и волнения. В интервью 1980-х годов Маккартни рассказывал:

Этим индийским звучанием мы обязаны Джорджу. Мы только начинали слушать индийскую музыку и вслушиваться в неё, нам понравилась эта идея, потому что мы и прежде вставляли в свои песни подобные фрагменты. Но Джордж серьёзно увлёкся индийской музыкой, побывал на концертах Рави Шанкара, потом познакомился с ним и заявил: «Он меня потряс как человек. Он бесподобен. Он один из величайших!» Рави Шанкар не знал, что Джордж серьёзно относится ко всему этому, а когда узнал, то тоже был потрясён. Поэтому, думаю, они нашли друг друга. Так мы узнали об индийской музыке. Совсем неплохо пытаться соединить два вида музыки, мы начали с самого простого, и альбом стал заметно лучше. В нём было теперь что-то от индийской музыки, и он помогает людям понять её, потому что сразу полюбить такую музыку очень трудно. Но стоит вслушаться в неё, и поймёшь, что она потрясающая.

Энергичный вариант «I Want to Tell You» открывает концертный альбом Live in Japan, записанный во время гастролей 1992 года в Японии. Песня звучит дольше благодаря солирующим гитарам Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона. Джордж также изменил и текст песни. Вместо «Но если я веду себя не по-доброму, это не моё сознание, это я» он предложил противоположный вариант «it isn’t me, it’s just the mind».

Другие версии 
 Джордж Харрисон исполнил эту песню как вводную на концерте для партии натурального/естественного закона 6 апреля 1992 года.
 Джефф Линн (альбом Concert for George, 2003).
 Тед Ньюджент (1979).
 The Grateful Dead (летний концертный тур, 1994).
 Jerry Garcia Band (зимний концертный тур, 1986—1987).
 The Smithereens (альбом God Save the Smithereens, 1999).

В записи участвовали 

 Джордж Харрисон — ведущий дублированный вокал, соло-гитара, хлопки руками.
 Пол Маккартни — бас-гитара, фортепиано, гармонический вокал, хлопки руками.
 Джон Леннон — тамбурин, гармонический вокал, хлопки руками.
 Ринго Старр — барабаны, маракас.

Примечания

Ссылки 
 Аккорды песни  
 Заметки Алана В. Поллака  
 О песне  на сайте music-facts.ru

Песни по алфавиту
Песни The Beatles
Песни 1966 года
Песни, написанные Джорджем Харрисоном